A 2013-as Dakar-rali a 34. versenye a Dakar-rali versenysorozatának, melyen autók, motorok, teherautók és quadok indulnak. A verseny 2013. január 5-én rajtolt Peruból és január 20-án ért véget Chilében.

Ez volt az ötödik alkalom, hogy a verseny Európán és Afrikán kívül került megrendezésre.

Résztvevők 
A versenyen 183 motorkerékpár, 153 autó, 75 kamion és 38 quad indult el. A távot végül 125 motor, 90 autó, 60 kamion, illetve 26 quad teljesítette.

Útvonal 
A rali története során először rajtolt Limában (Peru), illetve szintén első alkalommal rendezték a befutót Santiago de Chilében (Chile). Az előzetes tervek szerint a motorosokra, illetve quadokra 8 423 km, az autósokra 8 574 km, a kamionosok mezőnyére pedig 8 121 km várt.

A Dakar-rali történetében először körülbelül 4 900 méteres magasságon haladt a mezőny Peru területén.

Szakaszok 

Jegyzet

1. Az autósok szakaszát a kritikus időjárási viszonyok miatt a 2. ellenőrzőpontnál félbeszakították. Ugyanezen oknál fogva a kamionok nem rajtolhattak el a 8. szakaszon.

2. A 11. szakaszon az esőzések miatt rengeteg víz zúdult a kiszáradt folyómedrekbe, a folyók megáradtak. A motorosok még teljesíteni tudták a távot, az autósok és a kamionosok versenyét félbeszakították.

Eredmények 
Az alábbi táblázatokban tekinthetőek meg a 2013-as Dakar-rali kategóriáinak eredményei.

Motorok

Quadok

Autók

Kamionok

Végeredmény 
Az alábbi táblázatokban tekinthetőek meg a 2013-as Dakar-rali kategóriáinak végeredményei.

Magyar indulók 
 Előzmények
A 2013-as Dakar-ralin négy magyar egység állt rajthoz.

A legelőkelőbb rajtszámmal az Opel Dakar Team versenyzői, a Szalay Balázs-Bunkoczi László kettős indulhatott (#327). Szalay tizenkettedik alkalommal vágott neki a ralinak, 2004-es indulásai óta mindig Bunkoczi navigálásával. 2012-ben érték el eddigi legjobb helyezésüket, amikor is a huszadik helyen zártak összetettben. 2013-ban új autóval, egy Opel Mokkával vágtak neki a küzdelmeknek.

A Sandlander Dakar Team két autót indított. A 405-ös rajtszámú autóban a Pócsik László, Farkas Nándor, Szaller Zoltán hármas, illetve a 455-ös számú kocsiban a Sebestyén Sándor, Bognár József páros foglalt helyet. Pócsik és Szaller 2009-ben (Csitári Tiborral kiegészülve) kamionnal vettek részt a ralin, és a minden idők legjobb magyar helyezését jelentő tizedik helyen zártak. A Sebestyén-Bognár duó második alkalommal vágott neki a Dakarnak. Első indulásuk alkalmával fel kellett adniuk a versenyt (2012). A csapat mindkét autója Toyota volt.

A kamionosoknál a Darázsi Zsolt, Vörös Ferenc, Szalai Norbert trió állt rajthoz, az Opel Dakar Team versenyzőiként (#560). Ennek az egységnek a járműve egy MAN-nal volt.

A szabadkai születésű, szerb állampolgárságú Saghmeister Gábor motorral (#109), illetve Horn Albert egy kazah pilóta navigátoraként vett részt a versenyen (#406).

 A ralin
A távot a leggyorsabban teljesítő magyar páros a Szalay-Bunkoczi egység lett. Legjobb helyezésük a tizennegyedik, utolsó szakaszon elért 17. hely. Az összetettben a huszonnegyedik helyen zártak.

A Sebestyén-Bognár duó a tizedik, illetve a tizenegyedik szakaszon érte el legjobb pozícióját. Mindkét szakaszon a hetvenedik helyen végeztek. Ők az összetett hetvennegyedik helyén végeztek.

A Pócsik-Farkas-Szaller triónak is a tizedik, tizenegyedik szakasz jelentette a legjobb szereplést. Mindkét versenyen Sebestyénék mögött, a hetvenegyedik helyen értek be. Az összetettet a hetvenhatodik helyen fejezték be.

A Darázsi Zsolt vezette kamion (Vörös Ferenc, Szalai Norbert), a kilencedik, tizedik, illetve a tizenegyedik szakaszon is a huszonkettedik helyen zárt. Ezek voltak a legjobb eredményeik. Végül a harmincadik helyen zártak a ralin.

Saghmeister Gábor a hatvanegyedik helyen végzett, Horn Albertet és kazah pilótáját kizárták a versenyből.

Autók 
 #327 Szalay Balázs / Bunkoczi László (Opel)

 #405 Pócsik László / Farkas Nándor / Szaller Zoltán (Toyota)

 #455 Sebestyén Sándor / Bognár József (Toyota)

Kamionok 
 #560 Darázsi Zsolt / Vörös Ferenc / Szalai Norbert (MAN)

Balesetek, incidensek 
 2013. január 9-én, az ötödik szakasz során, a Race2Recovery csapathoz tartozó jármű összeütközött egy taxival a perui Los Palosban, tíz kilométerre a chilei határtól. A baleset következtében a taxi két utasa meghalt.
 2013. január 11-én Thomas Bourgin, francia motoros vesztette életét. A huszonöt éves versenyző egy emelkedőn éppen a rajt felé haladt, amikor frontálisan ütközött egy rendőrautóval. Ő a Dakar-rali történetének 68. áldozata.

Források

További információk 
 A Dakar-rali hivatalos honlapja   
 Áttekintő cikk a mezőnyről 
 Az Opel Dakar Team hivatalos honlapja

Kapcsolódó szócikkek 

 Dakar-rali

Dakar-rali
Dakar-rali